Assumption University (Windsor) 
Assumption University (Thailand)